Die Snookerweltmeisterschaft 2001 fand vom 21. April 2001 bis zum 7. Mai 2001 im Crucible Theatre in Sheffield statt und markierte den Abschluss der Snooker-Saison 2000/01.

Preisgeld 
Ronnie O’Sullivan erhielt für seinen Sieg im Finale 260.000 englische Pfund Preisgeld.

Besonderheiten 
 Bei der Weltmeisterschaft 2001 wurden 53 Century Breaks gespielt.
 Steve Davis und Jimmy White verpassten beide erstmals in ihrer Profikarriere die Qualifikation für die erste Hauptrunde der Weltmeisterschaft.

Spielplan

Weblinks 
 Crucible 2001: The full story auf BBC, 8. Mai 2001, abgerufen am 18. Januar 2023

2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre